Свиньин — фамилия. Известные носители:

 Свиньин, Александр Дмитриевич (1831—1913) — русский военный деятель, генерал от артиллерии.
 Свиньин, Василий Фёдорович (1865—1939) — архитектор Санкт-Петербурга.
 
 
 Свиньин, Фёдор Николаевич (1878—1946) — русский народный сказитель-сказочник, член Союза писателей СССР.



См. также 
 Свиньины — дворянский род